Nectanebo is de benaming voor twee farao's van het Oude Egypte tijdens de 30e dynastie:

Nectanebo I (380 - 362 v.Chr.)
Nectanebo II (360 - 343 v.Chr.)